Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 1912 в Стокгольме. На летних Олимпийских играх 2008 в Пекине впервые были проведены соревнования по плаванию в открытой воде. В этом виде спорта разыгрываются 34 комплекта наград.

Соревнования

Мужчины

Женщины

Смешанные

Рекорды 

Международный олимпийский комитет признает лучшие результаты показанные в рамках Игр во всех 32 дисциплинах плавания в бассейне (35 дисциплин с 2020 года) как олимпийский рекорд.

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

Примечания

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по плаванию (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по плаванию (женщины)

Ссылки 
 Плавание  на официальном сайте Международного олимпийского комитета

Плавание на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх